Stegocephalia é um nome usado para tetrápodes-tronco de quatro membros e seus descendentes de classe Amphibia, e na nomenclatura filogenética para todos os tetrápodes. O termo foi cunhado em 1868 pelo paleontólogo estadunidense Edward Drinker Cope e vem do grego στεγοκεφαλια 'cabeça coberta', e se refere às grandes quantidades de armadura dérmica que algumas das formas primitivas maiores evidentemente possuíam. O paleontólogo canadense Michel Laurin deu ao grupo sua primeira definição filogenética formal, incluindo aproximadamente todos os vertebrados com dedos em vez de nadadeiras, exceto onde secundariamente perdidos.

História de classificação 

Originalmente, o termo era usado como uma unidade sistemática na ordem. O termo ganhou destaque na ciência estadunidense e britânica no século XIX, embora o termo amplamente equivalente Labyrinthodontia tenha sido cunhado 18 anos antes por Hermann Burmeister em referência à estrutura do dente. Os termos foram usados de forma intercambiável durante o início do século XX, geralmente divididos em três ordens. No entanto, sendo a Stegocephalia (e a Labirintodontia) parafilética, o nome agora é usado de maneira informal para denotar os primeiros vertebrados não piscinos, excluindo os amniotas (os primeiros répteis e seus descendentes) e os Lissanfíbios modernos.

O paleontólogo Michel Laurin adotou o termo mais antigo e definiu os Stegocephalia filogeneticamente como todos os vertebrados mais intimamente relacionados com Temnospondyli do que com Panderichthys (o parente mais próximo dos tetrápodes conhecidos por terem retido nadadeiras emparelhadas, veja abaixo). Portanto, Stegocephalia inclui todos os grupos de vertebrados que possuem dedos em vez de nadadeiras e alguns (Elginerpeton, Metaxygnathus, Ventastega e possivelmente Hynerpeton) que podem ter retido nadadeiras emparelhadas. Ao contrário do antigo uso deste termo, o Stegocephali se refere a um clado neste esquema. Este conceito do clado Stegocephalia foi escolhido para substituir o nome Tetrapoda por aqueles que procuravam restringir Tetrapoda ao grupo coroa. Como tal, abrange todos os vertebrados terrestres atualmente vivos, bem como seus primeiros ancestrais anfíbios.

Filogenia 
Abaixo está uma árvore evolutiva de Stegocephalia, conforme recuperada de uma análise de Swartz em 2012.

Conforme recuperado por Clack et. al. 2016:

Ligações externas 
 Tree of Life: Terrestrial Vertebrates